cURL
 Curl (American football)
 Curling
 Rotatie (vectorveld), in het Engels curl